The Women's Tour 2021 er den 7. udgave af det britiske etapeløb The Women's Tour. Cykelløbets seks etaper skulle efter planen havde været kørt fra 7. juni med start i Bicester til 12. juni 2021 hvor det slutter i Felixstowe. Men af hensyn til coronaviruspandemien meddelte arrangør SweetSpot Group den 16. februar, at man flyttede løbet til afholdelse fra 4. til 9. oktober. Løbet er en del af UCI Women's World Tour 2021. Den oprindelige 7. udgave blev i 2020 aflyst på grund af coronaviruspandemien.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Women's World Tour 2021